Термен — фамилия.

Известные носители:
 Термен, Лев Сергеевич (1896—1993) — советский изобретатель.
 Термен, Льюис Мэдисон (1877—1956) — американский психолог.
 Термен, Наталья Львовна — исполнитель на терменвоксе, педагог
 Термен, Пётр Всеволодович — исполнитель на терменвоксе
 Термен, Ричард Иосифович (1870—1937) — генерал-майор, участник Первой мировой войны.

 Тёрмен, Глинн (род. 1947) — американский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр.